Niemcy:
 Landkreis Prenzlau – nazwa byłego powiatu Prenzlau
 Landkreis Prenzlau – dawna nazwa byłego powiatu Prenzlau

Zobacz też:
 Prenzlau